Bradgate peut faire référence à :

Toponyme

Bradgate (Iowa), une ville du comté de Humboldt, en Iowa

Bradgate, Rotherham

Autres 
 , un parc dans la forêt de Charnwood (Leicestershire).
 

Homonymie de toponyme